

Muzyka

Albumy studyjne 
 One in a Million – drugi album studyjny amerykańskiej piosenkarki Aaliyah z 1996 roku
 One in a Million – drugi album studyjny szwedzkiego piosenkarza Bossona z 2001 roku

Single 
 „One in a Million” – singel amerykańskiej piosenkarki Aaliyah z 1996 roku
 „One in a Million” – singel szwedzkiego piosenkarza Bossona z 2000 roku